Franco Sacchi (Milão, 1902 — Campinas, 23 de janeiro de 1972) foi um pintor, decorador e professor ítalo-brasileiro.

Ligações externas
Mais informações sobre o artista

Pintores de São Paulo (estado)
Decoradores do Brasil
Brasileiros de ascendência italiana
Mortos em 1972